Aleksander Bobkowski (1885–1966) – polski inżynier, oficer, działacz sportowy, wiceminister komunikacji w II R.P.
 Andrzej Bobkowski (1913–1961) – pisarz, eseista, przedsiębiorca 
 Henryk Bobkowski (1879–1945) – generał